|-
| 117401 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117402 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117403 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117404 - || || 7 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117405 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117406 Blasgámez || || 7 de gener, 2005 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 117407 - || || 1 de gener, 2005 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 117408 - || || 1 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117409 - || || 1 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117410 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117411 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117412 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117413 Ramonycajal || || 8 de gener, 2005 || La Cañada || J. Lacruz
|-
| 117414 - || || 9 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117415 - || || 6 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117416 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117417 - || || 6 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117418 - || || 6 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117419 - || || 6 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117420 - || || 6 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117421 - || || 6 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117422 - || || 6 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117423 - || || 7 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117424 - || || 6 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117425 - || || 6 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117426 - || || 6 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117427 - || || 6 de gener, 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 117428 - || || 7 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117429 - || || 11 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117430 Achosyx || || 13 de gener, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117431 - || || 13 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117432 - || || 7 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117433 - || || 15 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117434 - || || 13 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117435 Severochoa || || 14 de gener, 2005 || La Cañada || La Cañada
|-
| 117436 - || || 9 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117437 - || || 9 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117438 - || || 13 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117439 Rosner || || 13 de gener, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117440 - || || 13 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117441 - || || 13 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117442 - || || 13 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117443 - || || 15 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117444 - || || 15 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117445 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117446 - || || 11 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117447 - || || 11 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117448 - || || 11 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117449 - || || 12 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117450 - || || 12 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117451 - || || 13 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117452 - || || 15 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117453 - || || 15 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117454 - || || 15 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117455 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117456 - || || 13 de gener, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117457 - || || 13 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117458 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117459 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117460 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117461 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117462 - || || 16 de gener, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117463 - || || 16 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117464 - || || 16 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117465 - || || 16 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117466 - || || 16 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117467 - || || 16 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117468 - || || 16 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117469 - || || 16 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117470 - || || 16 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117471 - || || 17 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117472 - || || 17 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117473 - || || 17 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117474 - || || 16 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117475 - || || 16 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117476 - || || 16 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117477 - || || 17 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117478 - || || 18 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117479 - || || 19 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117480 - || || 31 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117481 - || || 31 de gener, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117482 - || || 1 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117483 - || || 1 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117484 - || || 1 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117485 - || || 1 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117486 - || || 1 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117487 - || || 2 de febrer, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117488 - || || 2 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117489 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117490 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117491 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117492 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117493 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117494 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117495 - || || 2 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117496 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117497 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117498 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117499 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117500 - || || 3 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
7